Rragam steht für:

Orte in Albanien:
 Rragam (Shkodra), Gemeinde Shkodra
 Rragam (Tropoja), Gemeinde Tropoja